Zwart-gele besseneter
 Zwart-groene besseneter